Covelli ist der Familienname von

 Alfredo Covelli (1914–1998), italienischer Politiker
 Emilio Covelli (1846–1915), italienischer Anarchist
 Frank Covelli (Frank George Covelli; * 1937), ehemaliger US-amerikanischer Speerwerfer
 Frankie Covelli, amerikanischer Boxer
 Gaele Covelli (Gian Emanuele Covelli; 1872–1932), italienischer Maler
 Nicola Covelli (Niccolò Covelli; 1790–1829), italienischer Mineraloge und ehemaliger Professor für Chemie und Botanik an der Regia Scuola Veterinaria in Neapel, Namensgeber des Minerals Covellin